Monument national (frz.) steht für:

 allgemein Denkmale nationaler Bedeutung, siehe Kulturgut nationaler Bedeutung
 speziell Bauten als Erinnerungsort für die Idee der Nation, siehe Nationaldenkmal

Nationales:
 herausragende Baudenkmale in Frankreich, siehe Centre des monuments nationaux
 Baudenkmale in Luxemburg, siehe Service des sites et monuments nationaux

geographische Objekte  des Namens:
 Monument-National (Montréal), Bauwerk in Montréal, Kanada

Siehe auch:
 Nationalmonument – ein Überblick, auch zu anderen Sprachen
 Monument historique